Арбасеги-и-Геррикайс (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леа-Артибай. Занимает площадь 24,07 км². Население — 415 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

История 
Муниципалитет основан в 1883 году в результате объединения прихода Арбасеги и города Геррикайс.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бискайи